Дотри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дотри, Крис (род. 1979) — американский певец, автор песен, музыкант и актер.
 Дотри, Лейла (более известна под фамилией Денмарк; 1898—2012) — американский педиатр, одна из разработчиков вакцины от коклюша.
 Дотри, Рауль (1880—1951) — французский инженер, министр вооружения Франции.

См. также 
 Daughtry — рок-группа из Северной Каролины.